Blakhernai Szűz Mária-templom, templom a törökországi Isztambulban (eredetileg 5. század)
Blakhernai Szűz Mária-templom, templom az albániai Beratban (13. század)

Lásd még 
Szűz Mária-templom (egyértelműsítő lap)